Die Liste von Burgen, Schlössern und Festungen in Kroatien nennt erhaltene Objekte und Ruinen in Kroatien.

Übersicht 
Kroatien verfügt über zahlreiche Kulturdenkmäler:
Seit der staatlichen Unabhängigkeit Kroatiens wurden die meisten Burgen, Schlösser, Herrenhäuser, Kirchliche Gebäude und Burgruinen restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die meisten Schlösser befinden sich in der Region Hrvatsko Zagorje. Gut erhaltene Befestigungskomplexe befinden sich auf Ston, Hvar, der "Stern" von Karlovac die Festung Osijek (kroat. tvrđava Osijek), die Altstadt von Ilok und dem Zagreber Kaptol. Die Stadtmauern von Dubrovnik sind das besterhaltene Fortifikationssystem in Europa. Ruinen finden sich an vielen strategisch wichtigen Punkten wie zum Beispiel Dvigrad, Medvedgrad, Modruš, Orahovica, Bribir und Klis.

Burgen in Kroatien

Burgruinen in Kroatien

Schlösser in Kroatien

Festungen in Kroatien

Weblinks 

 Dvorci.hr, moderne Webseiten zu allen Schlössern in Kroatien inklusive Lagekarten
 
 Website des Ministeriums für Kultur, Englisch
 
 Übersicht, Englisch

Einzelnachweise 

Kroatien
!
!